Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2006–2007. Twee jaar na de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het seizoen 2004/05 was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs. Vorig seizoen eindigde West Ham United op de negende plaats in de eindrangschikking.

The Hammers begonnen het seizoen hoopgevend, maar na de snelle uitschakeling in de UEFA Cup 2006/07 door toedoen van US Palermo kwam de club terecht in een neerwaartse spiraal. Een IJslands consortium onder leiding van Eggert Magnússon kocht de financieel noodlijdende club op 21 november 2006. De zakenman bood met zijn landgenoot Björgólfur Gudmundsson in totaal 85 miljoen pond (125,8 miljoen euro) om de club in handen te krijgen. "Het aanbod zal de waarden en geschiedenis van West Ham als leidende club in Londen in de toekomst blijven beschermen", verklaarde voorzitter Terry Brown op de eigen website. Magnússon was op dat moment ook voorzitter van de nationale voetbalbond van IJsland.

Trainer Alan Pardew, die in oktober 2003 was aangesteld als opvolger van de eerder dat seizoen weggestuurde Glenn Roeder, raakte gaandeweg steeds verder in het nauw. Hij werd op 11 december ontslagen, na de 4-0 nederlaag tegen Bolton Wanderers, en twee dagen later vervangen door Alan Curbishley, die maar liefst vijftien jaar werkzaam was geweest bij Charlton Athletic. Onder zijn leiding eindigde de ploeg uiteindelijk op de vijftiende plaats na een eindsprint in de slotfase van de competitie, waardoor degradatie ternauwernood voorkomen werd.

Veteraan Teddy Sheringham speelde drie seizoenen (2004–2007) voor West Ham United. Hij maakte zijn debuut voor The Hammers op 7 augustus 2004 in de uitwedstrijd tegen Leicester City (0-0). Op 26 december 2006 scoorde hij in de thuiswedstrijd tegen Portsmouth (1-2), waarmee hij de oudste doelpuntenmaker werd uit de geschiedenis van de in 1992 opgerichte Premier League. Hij was op dat moment 40 jaar en 266 dagen oud.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United, vorig seizoen nog verliezend finalist, niet verder dan de vierde ronde, waarin Watford met 1-0 te sterk was (doelpunt Anthony McNamee). In de strijd om de Football League Cup was het avontuur voor West Ham United al in de derde ronde ten einde. Daarin was Chesterfield op Recreation Ground met 2-1 te sterk. Het enige doelpunt van The Hammers kwam op naam van aanvaller Marlon Harewood.

De Argentijnse aanvaller Carlos Tévez, in de zomer overgenomen van het Braziliaanse Corinthians, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Bobby Zamora eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2006/07 en op de 15de plaats eindigden in de eindrangschikking.

UEFA Cup

Wedstrijden

Statistieken

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2007
West Ham United